Die Spielzeit 2009/10 ist die 61. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga B im Handball.

Modus 
In der zweiten Spielklasse, der Nationalliga B, sind zwölf Teams vertreten. Ausser Konkurrenz spielt die Schweizer U21-Nationalmannschaft jeweils ein Spiel gegen jedes Team, wobei die Punkte aus diesen Spielen voll gewertet werden.

Die Meisterschaft ist in zwei Phasen gegliedert, in der Hauptrunde spielen alle Teams eine einfache Hin- und Rückrunde gegen jeden Gegner (22+1 Runden), die ersten vier Teams spielen danach in der Aufstiegsrunde erneut eine einfache Hin- und Rückrunde (6 Runden).

Die ersten beiden Vereine der Aufstiegsrunde spielen in der nächsten Saison in der NLA, die beiden letzten Teams der Hauptrunde steigen in die 1. Liga, die dritte Stufe, ab.

Hauptrunde

* GCZ ist der zweite NLA-Absteiger

2009 2010
Handballsaison 2009/10